Deutsche Hausmärchen steht für:
 Deutsche Hausmärchen (Wilhelm Matthießen)
 Deutsche Hausmärchen (J.W. Wolf)